VRaptor é um framework MVC web para desenvolvimento ágil com Java. Criado em 2003 no IME-USP, teve sua versão 2.0 lançada em 2005 e a versão 3.0 em 2009. Esta última versão conta com mais de 30 mil downloads. Atualmente mantido pela Caelum e diversos desenvolvedores de outras empresas.

Para utilizar o VRaptor, é necessário baixar o projeto vazio (blank-project) e importá-lo através do Eclipse (IDE).

Usando muitas ideias e boas práticas que surgiram nos últimos anos, como Convenção sobre Configuração, Injeção de Dependências e um modelo REST, você pode fazer sua aplicação com este framework de uma maneira agradável e produtiva. É também uma iniciativa brasileira, nascida dentro da Universidade de São Paulo, usada em muitas empresas.

Ligações externas
 Site Oficial do VRaptor
 Código fonte no github
 Fórum do GUJ onde se pode tirar dúvidas

Java (linguagem de programação)
Framework